Henri Lemaître (1822-1904), homme politique belge ;
 Henri Lemaître (1881-1946), archiviste paléographe et historien français ;
 Henri Lemaître (1894-1935), aviateur français ;
   (1921-2003), nonce apostolique.